Stati Uniti d'America
 Deshler – città della Contea di Thayer, Nebraska
 Deshler – villaggio della Contea di Henry, Ohio